A Ferencváros–Újpest-rangadó vagy Ferencváros–Újpest-derbi, vagy egyszerűen csak a derbi a Ferencvárosi TC és az Újpest FC labdarúgócsapatainak összecsapása, a magyar labdarúgás egyik legrégibb és a legnagyobb figyelem övezte rangadója. A két klub minden sportágban rivalizál egymással, amelyekben összemérik az erejüket, de a legismertebb a futballcsapataik versengése, amelyet külföldön is a világ legjelentősebb klubrivalizálásai között tartanak számon.

A Ferencvárosi TC a magyar labdarúgás legeredményesebb és legnépszerűbb csapata. Az Újpest FC a második legrégebben alapított magyar sportegyesület, a megnyert bajnokságok számát tekintve a harmadik helyen áll, szurkolótábora ugyanakkor hagyományosan az egyik legnagyobb az országban.

A két csapat általában kiélezett, nyílt mérkőzéseket vív, amelyeknek eredménye gyakran fittyet hány a papírformára, ezért az előzetes latolgatások során igen gyakran tekintik a meccseket háromesélyesnek. 1933-ban például az Újpest három nappal azután nyerte meg a bajnokságot, hogy 11–1-re kikapott a Fraditól. Az 1976-os bajnokságot a Ferencváros nyerte, nem sokkal azután, hogy 8–3-as vereséget szenvedett az Újpesttől.

Történelmi és szociológiai háttér 

A két csapat közti hagyományos rivalizálás kezdetben vidék–Budapest-versengés volt: Újpest csapatának megalapítása után is sokáig különálló kisváros volt vegyes magyar-német-zsidó lakossággal és csak 1950-ben lett Budapest része. A Ferencváros háttere kezdetben a katolikus német kispolgárság volt. A kisvárosi csapat évtizedekig nem is számított a Ferencváros igazi ellenfelének: az 1920-as évekig a Ferencváros–MTK számított az igazi nagy rangadónak.

Az 1950-es évekre a rivalizálás átalakult: a Fradi „ellenzéki” csapat lett, az Újpest pedig a Belügyminisztérium csapata. Az ellenzékiséget természetesen nem mai fogalmainkkal kell értelmezni, hiszen ellentmondást a kommunista rezsim nem tűrt. A futball erősebb állami kontroll alá vonása után a csapatokat átnevezték és csak kettő – a Vasas és az Újpest – tarthatta meg eredeti színeit. A betagolást nem úszhatta meg a Ferencváros sem, bár Jaross Andor miatt, akit a Ferencváros elnöke volt és 1944 májusában belügyminiszter, a csapatra a fasizmus árnyéka vetült és ezért igazán nagy presztízsű állami felügyelő szervet nem kaphatott. Az Élelmezési Dolgozók Országos Szövetsége csapataként folytatta, ÉDOSZ SE néven. (Az Újpest ekkor kapta a rendszerváltozáskor levetett Dózsa nevet, amelyen a fradisták máig csúfolják. Elnöke Gerő Ernő volt.)

A rivalizálás más háttérrel, de megmaradt a kommunista rezsim összeomlása után is, holott ekkor mindkét szurkolótábor kemény magja jobboldali radikális lett. Az Újpest szurkolótábora esetében a lakóhelyi indíttatás erősebb, mint a Fradinál, amelynek jelentős szurkolótábora van vidéken is.

A rivalizálás története 

Az első összecsapást 1905. február 19-én a Ferencváros nyerte 2–0-ra – ekkor még a Soroksári úton – és az ezután következő 21 mérkőzés mind a zöld-fehérek győzelmével zárult. Az Újpest először 1917. június 24-én győzte le a Fradit, 4–1-re. Az első Üllői úti találkozó az Újpesttel 1911. április 30-án 7–1-es Ferencváros-diadalt hozott. A Megyeri úton először 1922. szeptember 17-én találkozott a két csapat, a hazai Újpest nyert 2–1-re. A két csapat közti bajnoki összecsapásokat 1954 és 1987 között jellemzően a Népstadionban rendezték, kettős rangadók keretében.

Valamennyi találkozót tekintve a legnagyobb gólarányú győzelmet a Ferencváros aratta, amikor 1933. május 25-én 11–1-re nyerte a magyar kupa Hungária körúton rendezett döntőjét az Újpest ellen. Bajnoki mérkőzésen a Ferencváros legnagyobb arányú győzelme 1950. május 21-én született, amikor ÉDOSZ néven 8–1-re győzte le a Bp. Dózsát. 2010. szeptember 11-én a Ferencváros elleni eddigi legnagyobb gólarányú győzelmüket szerezték a lilák: az újpesti Szusza Ferenc Stadionban játszott mérkőzés 6–0-ra zárult.

Mérkőzések

Bajnoki 
Az 1914 őszén és 1915 tavaszán lebonyolított két nem hivatalos bajnokság eredményei is a bajnoki mérkőzések között vannak feltüntetve, de nincsenek sorszámozva.

Magyar kupa

Magyar szuperkupa

Magyar ligakupa

Egyéb kiírások

Összesített mérleg 

Összesen 293 alkalommal találkoztak egymással a csapatok. A hivatalos bajnoki mérkőzések közül 114-et nyert a Ferencváros, 61-et az Újpest és 62 mérkőzésük zárult döntetlennel.

Legutóbbi elszámolt mérkőzés: 2023. február 5. (bajnoki)

Jegyzetek

Források

További információk 
Videók:
 Tíz emlékezetes lila-zöld összecsapás
 Ferencváros–Újpesti Dózsa 3-0, 1967
 Ferencváros–Újpest 3-1 (1996)
 Újpest-Ferencváros 6-0 | 2010. 09. 11
 Ferencváros–Újpest 2-1 (2013. március 10.)

Magyar labdarúgás
Ferencvárosi TC
Újpest FC
Rivalizálások a labdarúgásban